IDL est le sigle pour :

 Institut du Droit local en Alsace-Moselle ;
 , un langage interactif informatique ;
  ;
  ou « lipoprotéine de densité intermédiaire » en biologie ;
 , une base de données scientifique internationale sur les centenaires (voir page supercentenaire) ;
 , une ligue de défense de l’Internet.

IDL est un code pour :
 l'aéroport d'Idlewild à New York dans la codification IATA. Quand le nom de l'aéroport fut changé en Aéroport international John-F.-Kennedy, il reçut le code JFK.